Deathmarch е EP албум на блек метъл групата Marduk.

Състав 
 Даниел „Мортус“ Ростен – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Магнъс „Диво“ Андерсон – бас
 Емил Драгутинович – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2004 година
EP-та